Der Begriff Botanischer Garten Marburg steht für:

 den Alten Botanischen Garten im Zentrum Marburgs.
 den Botanischen Garten Marburgs auf den Lahnbergen, im Volksmund auch Neuer Botanischer Garten Marburg genannt.